Kirschniok ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Kirschniok (* 1980), deutscher Schauspieler
 Jakob Kirschniok (1853–1921), oberschlesischer Bergbaufachmann